Willisauer – abitanti di Willisau Land
Willisauer – abitanti di Willisau Stadt
Willisauer – abitanti di Willisau